Лора́н (, иногда Laurens, от ) — распространённая фамилия или имя французского происхождения. Родственные имена: Лаврентий, Лоренцо, Лоуренс и др.

Известные носители:
 Лоран, Александр Георгиевич (1849—1911) — российский изобретатель.
 
 Лоран, Грета (род. 1992) — итальянская лыжница.
 Лоран, Донасьен (1935—2020) — французский этнограф, фольклорист, музыковед, лингвист.
 Лоран, Жак (1919—2000) — французский журналист, прозаик, эссеист.
 
 Лоран, Жан-Поль (1838—1921) — французский художник, скульптор, график и иллюстратор.
 Лоран, Клейтон (род. 1990) — американо-виргинский боксёр, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).
 Лоран, Люсьен (1907—2005) — французский футболист.
 Лоран, Мелани (род. 1983) — французская актриса.
 Лоран, Мери (1849—1900) — французская куртизанка, хозяйка салона.
 Лоран, Огюст (1807—1853) — французский химик-органик.
 Лоран, Олег Борисович (род. 1943) — советский и российский уролог, член-корреспондент РАМН (2004), академик РАН (2016).
 
 Лоран, Реми (1957—1989) — французский актёр.

См. также 
 LORAN (LOng RAnge Navigation) — радионавигационная система наземного базирования.
 Сен-Лоран — список возможных значений.